Білан — українське прізвище.

Відомі носії 
 Білан Галина Петрівна ( 1951) — українська художниця.
 Білан Дмитро Миколайович ( 1981) — російський естрадний співак, здебільшого відомий як Діма Білан.
 Білан Ігор Ігорович ( 1973) — український футболіст. Воротар, виступав за клуби першої та другої ліги.
 Білан Йосафат Йосиф (1911—1979) — священик УГКЦ, василіянин, багаторічний в'язень комуністичних таборів.
 Білан Микола Іванович (1894—?) — підполковник Армії УНР.
 Білан Наталія Григорівна (1940—1991) — українська вчена у галузях археозоології та палеонтології.
 Білан Петро Ілліч (1921—1996) — український живописець, заслужений художник УРСР.
 Білан Руслан Миколайович (1986—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Білан Юрій Якович (1902—1963)  — український радянський історик, професор.
Українські прізвища